Малаховский Бор — посёлок в Тарногском районе Вологодской области.

Входит в состав Тарногского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Шевденицкий сельсовет.

Расстояние до районного центра Тарногского Городка по автодороге — 3 км.

История 
В 1966 г. указом президиума ВС РСФСР поселок районной больницы переименован в Малаховский Бор.

Население

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Тарногского района